Евге́ний Иса́ков:
 Исаков, Евгений Валерьевич (1977—2000) — гвардии младший сержант, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Исаков, Евгений Иванович (1937—2021) — советский и казахстанский певец, народный артист Казахской ССР (1984).